Le District de Primorsky est l'un des 18 raïons administratifs de Saint-Pétersbourg.

District de Primorsky